Het ATP-toernooi van Barcelona 2007 (met de officiële naam Open Seat Godo 2007) werd gespeeld van 23 tot en met 29 april 2007. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona